Бобровник (, ), деревня на севере Словакии района Липтовски-Микулаш, Жилинский край, регион Липтов.

В 2-х километрах от деревни находится археологический объект Городище Гавранок, расположенный на холме над водохранилищем Липтовска-Мара. Рядом с деревней находится плотина Липтовска-Мара, где имеются 2 аквапарка — крупнейший в Словакии аквапарк Tatralandia и аквапарк Bešeňová.

Население — 135 человек (на 31.12.2019), из них словаки — 98,70 %, чехи — 0,65 %.

Первое упоминание встречается под 1273 годом под названием Hodaz.

Ссылки 
 Сайт Бобровника
 Сайт Бобровника

Населённые пункты Словакии